Předválečné motorové jednotky DRG/DRB byly označeny řadou SVT 137. Jednotky, které přešly po válce k Deutsche Reichsbahn si zachovaly svá původní čísla, a to až do přečíslování v roce 1970, pokud byly tou dobou ještě v provozu. Jednalo se o jednotky následujících typů:  

 Motorová jednotka Hamburg
 Motorová jednotka Köln
 Motorová jednotka Leipzig
 Motorová jednotka Berlin

SVT 137